Ringen steht für:
 Ringen, Kampf- und Kraftsport

 Ringen (Grafschaft), ein Ortsteil der Gemeinde Grafschaft im Landkreis Ahrweiler
 Verbandsgemeinde Ringen, eine ehemalige Verwaltungseinheit in Rheinland-Pfalz
 Ringen, Dorf im Kreis Oletzko/Treuburg, Ostpreußen, seit 1945: Rynie, Powiat Olecki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Ringen, Landgemeinde im estnischen Kreis Tartu, siehe Rõngu mit Burg Ringen

Ringen ist der Name folgender Personen:
 Ada Ringen (* 1989), norwegische Biathletin
 Elise Ringen (* 1989), norwegische Biathletin
 Sondre Ringen (* 1996), norwegischer Skispringer

Siehe auch: